Eugenio Santoro – scultore italo-svizzero (1920-2006)
Eugenio Santoro – medico chirurgo italiano (1938- )